Кристофер „Крис“ Јуџин О'Донел () је амерички глумац који је рођен 26. јуна 1970. у Нортфилду, Илиноис.

Биографија 
Рођен у ирскокатоличкој породици у Винетки (Илиноис, САД), са 13 година почиње да ради као модел и у том времену се појављује у неколико ТВ-реклама. Са 17 година размишља да остави моду и глуму, али неколико година касније његова мајка га убеђује да се пријави на аудицију за филм Men Don't Leave, то уједно био његов први филм. Матурирао је на Бостонском колеџу и похађао право на Универзитету Калифорније у Лос Анђелесу.

Приватни живот 
Крис и његова супруга Каролајн (учитељица), имају једног сина који се зове Крис Млађи.

Филмографија 

|-
| 2009. || Морнарички истражитељи: Лос Анђелес || -{NCIS: Los Angeles}- || || G. Callen ||
|-
| 2007. || || -{Cock & Bull}- || || 
|-
| 2007. || || -{The Company}- || Jack McCauliffe || 
|-
| 2007. || || -{Grey's Anatomy || Dr. Finn Dandridge}- || 
|-
| 2005. || || -{Head Cases}- || Jason Payne || 
|-
| 2005. || || -{The Sisters}- || David Turzin || 
|-
| 2004. || || -{Kinsey || Wardell Pomeroy}- || 
|-
| 2003. || Адвокатура (ТВ серија) || -{The Practice}- || Brad Stanfield || 
|-
| 2002. || || -{29 Palms}- || The Hitman || 
|-
| 2000. || || -{Vertical Limit}- || Peter Garrett || 
|-
| 1999. || Нежења || -{The Bachelor}- || Jimmie Shannon || 
|-
| 1999. || || -{Cookie's Fortune}- || Jason Brown || 
|-
| 1997. || Бетмен и Робин || -{Batman & Robin}- || Робин/Ричард „Дик“ Грејсон || 
|-
| 1996. || || -{In Love and War || Ernest 'Ernie' Hemingway}- || 
|-
| 1996. || || -{The Chamber}- || Adam Hall || 
|-
| 1995. || Бетмен заувек || -{Batman Forever || Robin/Richard "Dick" Grayson}- || 
|-
| 1995. || || -{Mad Love}- || Matt Leland || 
|-
| 1995. || || -{Circle of Friends}- || Jack Foley || 
|-
| 1994. || || -{Blue Sky}- || Glenn Johnson || 
|-
| 1993. || || -{The Three Musketeers || D'Artagnan}- || 
|-
| 1992. || Мирис жене || Scent of a Woman || Charlie Simms || 
|-
| 1992. || || -{School Ties}- || Chris Reece || 
|-
| 1991. || Врели дани у Алабами || -{Fried Green Tomatoes}- || Buddy Threadgoode || 
|-
| 1990. || || -{Men Don't Leave}-'' || Chris Macauley || 
|}

Познати глумци са којим је сарађивао 
 Чарли Шин (Три мускетара)
 Вал Килмер (Бетмен заувек)
 Томи Ли Џоунс (Бетмен заувек)
 Никол Кидман (Бетмен заувек)
 Џим Кери (Бетмен заувек)
 Џорџ Клуни (Бетмен и Робин)
 Арнолд Шварценегер (Бетмен и Робин)
 Ал Паћино (Мирис жене)
 Џин Хекмен (Одаја)

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1970.
Амерички глумци